Кульстрем иногда Кульстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Кульстрем, Фёдор Лаврентьевич (1825—1906) — генерал от артиллерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Кульстрем, Карл Фёдорович (23.12.1831-15.01.1907) — Контр-адмирал. Преподаватель в Морском Кадетском Корпусе в Санкт-Петербурге.
 Кульстрем, Сергей Карлович (1859—1913) — контр-адмирал, градоначальник Севастополя (1909—1913).